Виктор Н’Дип (; 18 августа 1967, Яунде, Камерун) — камерунский футболист, защитник.

Карьера 
Виктор родился в Яунде, Камерун, но начал свою карьеру в «Унионе из города Дуала». В 1986 году был впервые вызван в главную сборную страны, а в следующем году перешёл в «Канон Яунде». Проведя там шесть сезонов, перешёл в другой камерунский клуб, «Олимпик» (Мволе). Однако уже в следующем 1995 году отправился в США, в команду «Майами Цунами». Вернувшись на родину в «Олимпик», завершил карьеру.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на news.sportbox.ru 

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Унион Дуала»
Игроки ФК «Канон Яунде»
Игроки ФК «Олимпик» Мволе